KRB steht als Abkürzung für:

 Kartell Roter Burschenschaften, ein Zusammenschluss pflichtschlagender Burschenschaften
 Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH, ehemaliger Gesellschaftername des Kernkraftwerks Gundremmingen
 Rudolfsbahn, leitet sich von der k.k. priv. Kronprinz Rudolf-Bahn Gesellschaft ab, Bahnstrecke in Österreich
 Kleinrammbohrung

KRB